SMK může být:

 Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja na Slovensku
 Státní muzeum umění v Kodani
 Sergej Mironovič Kirov, sovětský politik
 SMK (tank), tank po něm pojmenovaný

Externí odkazy